Afanassjewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Afanassjewo (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow

 Dörfer:
 Afanassjewo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Afanassjewo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Afanassjewo (Kostroma, Manturowo), in der Oblast Kostroma, Rajon Manturowo
 Afanassjewo (Kostroma, Tschuchloma), in der Oblast Kostroma, Rajon Tschuchloma
 Afanassjewo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Afanassjewo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Afanassjewo (Moskau, Kolomna), in der Oblast Moskau, Rajon Kolomna
 Afanassjewo (Moskau, Naro-Fominsk), in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Afanassjewo (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bogorodsk
 Afanassjewo (Nischni Nowgorod, Semjonow), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Semjonow
 Afanassjewo (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Afanassjewo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Afanassjewo (Tula, Alexin), in der Oblast Tula, Rajon Alexin
 Afanassjewo (Tula, Wenjow), in der Oblast Tula, Rajon Wenjow
 Afanassjewo (Twer), in der Oblast Twer
 Afanassjewo (Wladimir, Alexandrow), in der Oblast Wladimir, Rajon Alexandrow
 Afanassjewo (Wladimir, Sobinka), in der Oblast Wladimir, Rajon Sobinka
 Afanassjewo (Wladimir, Wjasniki), in der Oblast Wladimir, Rajon Wjasniki

Siehe auch:
 Afanassjewo-Kultur